Nikolskoje může být:

 Nikolskoje (Kaliningradská oblast) – vesnice v Kaliningradské oblasti v Rusku
 Nikolskoje (Kamčatský kraj) – obec v Kamčatském kraji v Rusku
 Nikolskoje (Leningradská oblast) – město v Leningradské oblasti v Rusku
 Ussurijsk – město v Přímořském kraji v Rusku, které se jmenovalo Nikolskoje v letech  1866–1898